As Tears Go By, film del 1988 diretto da Wong Kar-wai

As Tears Go By, brano musicale di Mick Jagger, Keith Richards e Andrew Loog Oldham, pubblicato come singolo inizialmente da Marianne Faithfull ed in seguito dai  Rolling Stones ed altri interpreti